Большая ястребиная кукушка () — вид птиц семейства кукушковых.

Распространение 

Она встречается в Бангладеш, Бутане, Камбодже, Китае, Индии, Индонезии, Лаосе, Малайзии, Мьянмы, Непале, Пакистане, Филиппинах, Сингапуре, Тайване, Таиланде и Вьетнаме. Залёт этого вида обнаружен на острове Рождества.

Подвид  с полуострова Малакка и островов Суматра и Борнео иногда считается отдельным видом.

Биотопы 
Населяет горные вечнозелёные леса, особенно лиственные. В Индии поднимается в горы до 900—2700 метров, в Непале — до 3000 м, на Суматре и Борнео — до 900—1600 м.

Поведение 
Крики этого вида слышны летом, особо часто эта кукушка  после заката.

Размножение 
Гнездовой паразит. Её яйца обнаруживали в гнёздах 36 видов птиц (так как в списке дважды упоминаются формы, которые сейчас рассматриваются как подвид также перечисленных видов). Окраска яиц бывает двух основных типов. Однотонно голубые яйца встречаются в гнёздах Garrulax, Myophonus, Zoothera, Actinodura, а   в гнёздах Arachnothera magna, Stachyris, Lanius, Muscicapa, Cettia и других видов обнаружены зеленовато-коричневые яйца. Яйца этой «морфы» мельче (26,3х18.5 мм, n=150), чем голубые (29,0х20.5 мм, n=33).

Источники 
 Песня большой ястребиной кукушки на сайте xeno-canto.org

Примечания 

Кукушки
Гнездовые паразиты среди птиц
Птицы Азии
Животные, описанные в 1832 году